Schwetlick ist der Familienname folgender Personen:

 Hubert Schwetlick (* 1942), deutscher Mathematiker
 Klaus Schwetlick (* 1932), deutscher Chemiker